Година 2012. је била богата у новим издањима видео игарама. Изашло је доста наставака већ признатих франшиза, као што су: Alan Wake, Asphalt, Assassin's Creed, Borderlands, Call of Duty, Counter-Strike, Darksiders, Dead or Alive, Diablo, Fable, Far Cry, Forza Motorsport, Halo, Hitman, Mario Party, Marvel vs. Capcom, Mass Effect, Max Payne, Medal of Honor, Modern Combat, Need for Speed, Ninja Gaiden, PlanetSide, Pokémon, Prototype, Resident Evil, Silent Hill, Sniper Elite, Spec Ops, Super Mario, Tekken, The Darkness, Tom Clancy's Ghost Recon, Transformers, Trials и X-COM. Такође је изашло мноштво независних игара, потенцијалних зачетница нових серијала: Asura's Wrath, Dishonored, Journey, Lollipop Chainsaw и Sleeping Dogs. Међу најнаграђиванијим играма су: Borderlands 2, Far Cry 3, Journey, Mass Effect 3, The Walking Dead и XCOM: Enemy Unknown. Година је почела пуштањем у продају најновије преносиве конзоле компаније Sony, под називом PlayStation Vita, која је почела са продајом у Јапану у децембру 2011. Крај године је обележило пуштање у продају најновије кућне конзоле компаније Nintendo, која носи назив Wii U.

Догађаји

Нове конзоле 
Листа конзола намењеним за играње видео игара које су изашле 2012. у Северној Америци.

Нове видео игре 
Листа видео игара које су изашле 2012. године у Северној Америци.

Платформа за видео игре
    3DS
    Nintendo 3DS
    Mac
    Mac OS / OS X
    WiiU
    Wii U
    Droid
    Android
    PS3
    PlayStation 3
    Win
    Microsoft Windows
    iOS
    iOS
    PS4
    PlayStation 4
    X360
    Xbox 360
    Lin
    Linux
    PSVita
    PlayStation Vita
    XBO
    Xbox One

Јануар–Март

Април–Јун

Јул–Септембар

Октобар–Децембар

Најбоље оцењене видео игре (Metacritic)

Референце 

Видео-игре 2012.